Boucher est un mot français qui peut faire référence à :

Nom commun 
Boucher, personne dont l'activité est l'abattage du bétail et la transformation des carcasses animales en viande détaillée.

Patronyme 

 Adélard Joseph Boucher (1835-1912), éditeur, chef de chœur, organiste, chef d'orchestre, musicographe, compositeur et numismate canadien ;
 Aimé Boucher (1877-1946), homme politique canadien ;
 Albert Boucher (1888-1965), homme politique français ;
 Alexandre Boucher (1778-1861), violoniste français ;
 Alfred Boucher (1850-1934), sculpteur français ;
 Alpha Boucher (1943-2020), acteur canadien ;
  ;
 André-Jean Boucher d’Argis (1750-1794), fils d'Antoine-Gaspard Boucher d'Argis, avocat français ;
 Anthony Boucher (1911-1968), auteur américain de science-fiction et de littérature policière ;
 Antoine-Gaspard Boucher d’Argis (1708-1780), avocat français ;
 Arthur Boucher (1870-1948), joueur de rugby à XV gallois ;
 Auguste Boucher (1853-1918), homme politique belge ;
 Bob Boucher (1938-2004), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Bruno Boucher (né en 1959), rameur d'aviron français ;
 Bruno François-Boucher (19?-), réalisateur et scénariste français ;
 Charles Boucher d’Orsay (1641-1714), magistrat français, prévôt des marchands de Paris ;
 Charles-Eugène Boucher de Boucherville (1822-1915), homme politique canadien, premier ministre du Québec ;
  ;
  ;
 David Boucher (né en 1980), coureur cycliste belge ;
 Denis Boucher (né en 1968), lanceur canadien des Ligues majeures de baseball ;
  ;
 Dillon Boucher (né en 1975), joueur de basket-ball néo-zélandais ;
  ;
 Frank Boucher (1901-1977), joueur canadien professionnel de hockey sur glace ;
 Gaétan Boucher (né en 1958), patineur de vitesse sur longue piste canadien ;
 Gaëtan Boucher (né en 1956), joueur de hockey sur glace bi-national canadien et suisse ;
  (1881-1975), général français ;
 Gustave Boucher (1863-1932), écrivain et ethnographe français ;
 Guy Boucher (né en 1971), joueur de hockey sur glace et entraîneur canadien ;
 Hélène Boucher (1908-1934), aviatrice française ;
 Henry Boucher (1847-1927), homme politique français ;
 Henry Boucher (1857-1934), médecin français ;
 Hyacinthe Boucher de Morlaincourt (1756-1831), militaire français, général de brigade de la Révolution et de l'Empire ;
  ;
  ;
 Jeanne Boucher (1816-1894), photographe française, connue sous son nom d'épouse Jeanne Laplanche ;
 Jean-François Boucher (né en 1985), joueur allemand et canadien de hockey sur glace ;
  (1882-1969), général français ;
 Joëlle Boucher (née en 1947), illustratrice française ;
 Johan Boucher (né en 1987), coureur cycliste français ;
 John B. Boucher (1938-2010), chef métis canadien ;
 Joseph-Arthur Boucher (1869-1927), contrebassiste, chef d'orchestre et maître de chapelle canadien ;
 Joseph-Gaspard Boucher (1897-1955), imprimeur, éditeur et homme politique canadien ;
 Joseph-Marie Boucher (1839-1907), homme politique français, député du Finistère (Union des droites) entre 1885 et 1893 ;
  ;
 Karine Boucher (né en 1972), gymnaste artistique française ;
 Lucien Boucher (1889-1971), illustrateur français ;
Lydia Boucher (1890-1971), compositrice, professeuse de musique et religieuse canadienne ;
 Marcel Boucher (1891-1968), homme politique français ;
 Marie-Catherine-Geneviève Boucher (1715-1780), bourgeoise française, dont le portrait a été réalisé en 1737 par le peintre français Hyacinthe Rigaud sous le nom de Portrait de Madame Grimaudet ;
 Marie-Charlotte Boucher (vers 1690-après 1749), bourgeoise française ;
 Maurice Boucher (1885-1977), professeur et germaniste français ;
 Maurice Boucher (1953-2022), criminel canadien ;
 Maximilien Boucher (1918-1975), prêtre, sculpteur et peintre canadien ;
 Max Boucher (1879-1929), pilote français ;
 Mélodie Vachon Boucher (née en 1982), autrice de bande dessinée canadienne ;
 Muriel Boucher-Zazoui (19?-), patineuse et entraîneuse française de danse sur glace ;
  ;
  ;
 Renaud Boucher (né en 1964), nageur français ;
 Richard Boucher (1932-2017), joueur et entraîneur de football français ;
 Serge Boucher (né en 1963), dramaturge et scénariste canadien ;
 Stéphane Boucher (1958-), acteur français ;
 Valery Boucher (né en 1970), boxeur français ;
 Victor Boucher (1877-1942), acteur français ;
 Zacharie Boucher (né en 1992), footballeur français.

Toponyme 

 Boucher, municipalité québécoise, devenue Trois-Rives en 1998 ;
 Boucher, canton au Québec, au Canada ;
 Île Boucher, ancien nom de l'île Tiga dans les Îles Loyauté.

Voir aussi 
 

Patronyme français